Compass Yachtzubehör GmbH & Co. KG ist ein deutsches, familiengeführtes Versandhaus für Wassersport-Ausrüstung und Segelmode.

Geschichte 
Die Brüder Willi und Heinz Dehler gründeten 1962 die Dehler Deutschland GmbH. Aus diesem renommierten Yachtbauunternehmen stieg Heinz Dehler später aus und gründete 1979 den Versandhandel mit einem zunächst 24-seitigen Katalog. Im Jahre 1992 stieg der Sohn des Firmengründers und heutige Geschäftsführer Michael Dehler in das Unternehmen ein. Es wurden weitere Niederlassungen in Europa gegründet, die Schweizer Niederlassung existiert seit 1998 und wird von Petra Bättig-Dehler, der Tochter des Unternehmensgründers, geführt.

Gegenwart 
Compass Maritim-Shops existieren in Deutschland (Ascheberg, Hamburg), der Schweiz und Österreich.

Außerdem bestehen Niederlassungen bzw. Online-Shops für die Niederlande (Benelux) und Frankreich. In den meisten Fällen werden diese Länder auch mit Katalogen in der jeweiligen Landessprache beliefert.

Als einziger europaweiter Versender ist Compass „Europas größtes Versandhaus für Motorboot- und Segelsport“.

Weblinks 
 Website des Unternehmens

Belege 

Unternehmen (Kreis Coesfeld)
Versandhändler
Sportschifffahrt
Schiffsausrüstung
Ascheberg (Westfalen)
Gegründet 1979
Einzelhandelsunternehmen (Deutschland)